Luxembourg Open 2017 er en tennisturnering, der bliver spillet indendørs på hardcourt-baner af typen DecoTurf i CK Sportcenter Kockelscheuer i Luxembourg i perioden 14. - 21. oktober 2017. Det er den 27. udgave af Luxembourg Open, og turneringen er en del af WTA Tour 2017, hvor den tilhører kategorien WTA International.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen andrager $ 226.750 og fordeler sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 32 spillere, der fordeler sig på:
 25 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 2. september 2017 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoubleturneringen har deltagelse af 16 par, der fordeler sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Luxembourg Open

Noter 

Luxembourg Open
WTA Tour 2017